Магдебург ():

 Магдебург — город в Германии, столица современной земли Саксония-Анхальт.
 Магдебург (административный округ, 1816—1952) — административная единица в 1816—1952 годы с центром в Магдебурге.
 Магдебург (округ) — бывший округ ГДР со столицей в Магдебурге (1952—1990).
 Магдебург (провинция) — бывшая провинция в Пруссии со столицей в Магдебурге (1944—1945).
 Магдебург (герцогство) — герцогство Священной Римской империи (1680—1806).
 Магдебург (архиепископство) — светские владения архиепископа магдебургского.
 Магдебург (епархия) — епархия Римско-католической церкви в Германии.
 Магдебург (футбольный клуб) — немецкий футбольный клуб из города Магдебург.
 SMS Magdeburg (1911) — лёгкий крейсер ВМС Германии периода Первой мировой войны.